Ки́рси Ню́кянен (; ) — финская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

Четырёхкратная , чемпионка Европы среди смешанных команд (2005).

Играла на позиции третьего и четвёртого. Была скипом команды.

Достижения 
 : золото (2002, 2003, 2004, 2005), серебро (1999, 2000, 2006), бронза (2001).
 Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд: золото (2005).
 : золото (2005), серебро (2007).
 : серебро (2008).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 1990 году в возрасте 14 лет.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Финляндии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Финляндии